Grands Reportages peut faire référence à :
– une émission de télévision française diffusée sur la chaîne TF1 ;
– un magazine de découverte et de tourisme français.